Татьяна Гарбін і Жанетта Гусарова були чинними чемпіонками, але обидві вони цього разу вирішили узяти участь у турнірі в Дубаї, який проходив того самого тижня.

Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес виграли титул, у фіналі перемігши пару Тіна Кріжан і Катарина Среботнік з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Марія Елена Камерін /  Джулія Казоні

Щасливі лузери 
  Юлія Шруфф /  Скарлетт Вернер

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Copa Colsanitas, парний розряд
2002, парний розряд